Lucky Star kan syfta på:

Lucky Star (Madonna-låt) – en låt av Madonna
Lucky Star (Johnson & Häggkvist-låt) – en låt av Carola Häggkvist & Andreas Johnson
Lucky Star (serie) – en japansk tecknad TV-serie
Lucky Star (öl) – ett svenskt ölvarumärke
Lucky Starr – huvudpersonen i romanen Lucky Starr på Merkurius